

Sigle 
 Secret Provision for Kira – organizzazione segreta presente nel manga ed anime Death Note
SPK (Senatus Populusque Kalaritanus) – sigla di Il Senato e il Popolo Cagliaritano, usata negli inserti dei dipinti della Sala di Rappresentanza del Palazzo Regio di Cagliari.

Codici 
 SPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto New Chitose International, Sapporo, Giappone
 spk – codice ISO 639-3 della lingua sengo

Musica 
 SPK – gruppo musicale noise industrial australiano